Томас Хикс може бити:
 Томас Хикс (атлетичар) (1875—1963), амерички маратонац олимпијски победник 1904.
 Томас Хикс (возач боба) (1918–1982), амерички возач боба четвороседа олимпијски победник 1948.
 Томас Хикс (сликар) (1822—1890), амерички сликар